Себонку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 85 км на схід від Ам'єна, 45 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 417 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1059,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Себонкур на сайті французького Національного інституту географії
 Себонкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

 Себонкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Себонкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Себонкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена